Auguste de Berthois (1787-1870), militaire et homme politique français, fils de Pierre-François, frère de Joseph Constant ;
 Bernard Berthois Rigal (1927- ), peintre français ;
 Joseph Constant Amédée Conrad Berthois (1775-1832), militaire et homme politique français, fils de Pierre-François, frère d'Auguste ;
 Pierre-François Berthois (1737-1792), ingénieur et officier français.